Shooters Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Shooters Island (Union County, New Jersey)
 Shooters Island (Hudson County, New Jersey)
 Shooters Island (New York)